Пахарон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Серрания-де-Куэнка. Занимает площадь 52,54 км². Население — 95 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки